Скоблов, Валерий Николаевич (18 сентября 1945, Тулун, Иркутская область, СССР) — генерал-майор, участник боевых действий в Афганистане (1979—1989), начальник Уссурийского (1985—1991) и Санкт-Петербургского (1991—2003) суворовских военных училищ, председатель правления Центрального районного отделения Санкт-Петербургского городского отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Награды 
 орден Красной звезды;
 орден «За службу в Вооружённых силах» 3-й степени;
 орден «За военные заслуги»;
 орден Святого Сергея Радонежского 3-й степени;
 «Отличник просвещения СССР»;
 медаль «За гуманизацию образования»;
 медаль «За боевое содружество»;
 юбилейные награды СССР и Российской Федерации.

Ссылки 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище.

Участники Афганской войны (1979—1989)
Начальники Санкт-Петербургского суворовского военного училища